Nylén ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl-Olof Nylén (1892–1978), schwedischer Otologe und Tennisspieler 
 Erik Nylén (1918–2017), schwedischer Archäologe
 Maja Nylén Persson (* 2000), schwedische Eishockeyspielerin
 Niclas Nylén (* 1966), schwedischer Fußballspieler
 Pehr Gustaf Nylén (1793–1870), schwedischer Kapitän, Ehrenbürger der Stadt Lübeck

Siehe auch:
 Nylen